Книга дракона:
 «Книга дракона» () — книга американского писателя в жанре фэнтези Ричарда Кнаака.

 «Книга дракона» () — одно из изданий учебника о разработке компиляторов